Best of the Beast — первый «сборник хитов» британской хеви-метал группы Iron Maiden, выпущенный в 1996 году в трёх форматах: 34-трековый винил (четыре пластинки), 27-трековый компакт-диск (два диска) и 16-трековый CD (один диск). Издание на виниле, идущее более трёх часов, до сих пор является самым длительным релизом коллектива.

Предыстория 
Трек-лист немного различается в разных изданиях сборника, но в основном состоит из синглов группы и наиболее известных песен с их альбомов 1980–1995 годов. Также включены новый сингл под названием «Virus», а также ранее не издававшиеся концертные версии «Afraid to Shoot Strangers» и «Revelations» (последняя эксклюзивна для винилового издания). И на «Virus», и на «Afraid to Shoot Strangers» были созданы рекламные музыкальные клипы, последний из которых был снят во время  с новым ведущим вокалистом Блейзом Бэйли, заменившим Брюса Дикинсона, который исполнил оригинальную студийную запись с альбома.

Издание на двух компакт-дисках содержит две песни с демо-кассеты/мини-альбома группы The Soundhouse Tapes 1979 года («Iron Maiden» и «Strange World», последняя из которых ранее не издавалась). Тем временем 4-дисковый виниловый тираж содержит весь мини-альбом Soundhouse Tapes на последней стороне, опять же с добавлением «Strange World» с тех же сессий. Виниловое издание стало довольно редким, и с годами его стоимость неуклонно росла в музыкальных магазинах и на интернет-аукционах. Стоимость стандартного издания не сильно изменилась, хотя стоимость японских изданий продолжает расти.

Best of the Beast уже давно не издается и в большинстве стран был «заменен» Edward the Great в качестве сборника лучших хитов группы.

Обложка была разработана Дереком Риггсом, известным тем, что создал большинство обложек ранних альбомов Iron Maiden. Это объединение его самых известных работ с группой, включая Эдди из Piece of Mind, Powerslave, Somewhere in Time и No Prayer for the Dying, а также из «The Trooper», Live After Death и редизайна обложки альбома Killers.

Список композиций

Стандартное CD-издание

Ограниченное CD-издание

Ограниченное виниловое издание

Чарты 

Альбом

Сингл

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Сборники Iron Maiden
Альбомы, спродюсированные Мартином Бёрчем
Сборники EMI Records